Richmond Hill – città del Canada
Richmond Hill – città della Georgia (USA)
Richmond Hill – comunità non incorporata della Carolina del Nord (USA)
Richmond Hill – quartiere del distretto del Queens, a New York (USA)
Richmond Hill – edificio storico di Livingston (USA)